Цорейлам (, ) — горная вершина в Джейрахском районе Ингушетии, на границе с Чечнёй.
Высота над уровнем моря составляет 2298 метра. На северных склонах Цорейлам в местечке Хай берет начало речка Гозана-хи. На отроге хребта расположено башенное поселение Пялинг. На хребте Цорейлам планируется построить курортный комплекс Цори.

Примечания

Литература 
 
 

Горные вершины Ингушетии